Торе́з:
 Торез, Морис (1900—1964) — деятель французского и международного рабочего и коммунистического движения.
 Торез (Чистяково) — город в Донецкой области (контролируется самопровозглашённой ДНР).
 Торез — железнодорожная станция Донецкой железной дороги
 Торез — мужское имя.

См. также 
 Торес